Diazetydyna – nasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze C2H6N2, zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego dwa atomy azotu, będące heteroatomami, oraz dwóch atomów węgla. Istnieją dwie formy izomeryczne diazetydyny:
 1,2-diazetydyna
 1,3-diazetydyna